USS McDougal je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS McDougal (DD-54) 
 USS McDougal (DD-358)

McDougal